Parathelypteris är ett släkte av kärrbräkenväxter. Parathelypteris ingår i familjen Thelypteridaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Parathelypteris